Ордон () — польская фамилия. Известные носители:

 Ордон, Лех (1928—2017) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения, также актёр озвучивания.
 Ордон, Юлиан (1810—1887) — участник польского восстания в 1830—1831 годов, один из организаторов обороны Варшавы в 1831 году, офицер Войска Польского, артиллерист.